Пи́тер До́херти — англоязычные фамилия и имя. Известные носители:
 Дохерти, Питер Дермот (1913—1990) — североирландский футболист и футбольный тренер.
 Дохерти, Питер Чарльз (род. 1940) — австралийский ветеринар и иммунолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1996 года.